Sandro Mazzola –  dirigente sportivo ed ex calciatore italiano (n. 1942)
 Alessandro Mazzola –  dirigente sportivo ed ex calciatore italiano (n. 1969)
 Alessandro Mazzola – pittore italiano
 Alessandro Mazzola – giocatore di football americano italiano